D’Ascanio ist der Familienname folgender Personen:

 Corradino D’Ascanio (1891–1981), italienischer Ingenieur
 Luca D’Ascanio (* 1961), italienischer Drehbuchautor sowie Regisseur
 Nicola D’Ascanio (* 1952), italienischer Politiker